Владимир Евреинов:
 Евреинов, Владимир Вячеславович (1873 — после 1935) — депутат Государственной думы Российской империи II созыва.
 Евреинов, Владимир Николаевич (1880—1962) — профессор, доктор технических наук, учёный в области гидравлики и гидротехники.